Куново:

  — село в Положском регионе Македонии, входит в общину Гостивар.
  — село в Северо-Восточном регионе Македонии, входит в общину Кратово.
 Куново — деревня в Вологодском районе Вологодской области России.